Le Centre commercial Crissier est un centre commercial suisse, situé dans la localité de Crissier près de Lausanne. 

Après l'ouverture de la première autoroute suisse en 1964, la coopérative Migros Vaud inaugure le deuxième MMM de Suisse en , il s'impose comme le plus grand centre commercial du canton. Rénové en 1980, 1988, 1990, le centre commercial est agrandi pour un coût de plus de  de francs suisses en 1999.

Aujourd'hui, le centre possède une surface de  et 51 commerces. L'hypermarché MMM Migros compte  de clients par an. Le centre se trouve à proximité de la sortie d'autoroute A1 Lausanne-Crissier et compte  de parc.

Notes et références

Voir aussi

Lien externe 
 Site officiel du centre

Centre commercial en Suisse
Bâtiment dans le canton de Vaud
Fondation en 1972
Groupe Migros